Levande begravd kan syfta på:

Levande begravning – en historisk avrättningsmetod
Levande begravd – alternativ titel på en amerikansk skräckfilm från 1962, se Jagad av skräck
 Levande begravd (film, 1972) – en film från 1972
 Levande begravd (sång) – en sång från 1979
 Beck – Levande begravd – en svensk thriller från 2009